В 2012 году Intel представила семейство процессоров Atom в новом формате, система на кристалле (SoC). Платформа предназначена для коммуникаторов и планшетных компьютеров. Также, 13 сентября 2011 компания Google предложила партнерство для обеспечения поддержки совместимости мобильной ОС Android с процессорной архитектурой Intel x86.

В 2015 году Intel вводит деление на уровни, для процессоров семейства Atom. Теперь их 3, как со старшими процессорами семейства Core. Это x3, x5, x7.

Процессоры Intel Atom: x3 — базовый уровень, Atom x5 — более производительные, Atom x7 — наиболее производительные в семействе Intel Atom.

Список моделей

См. также 
 APU

Ссылки 
 Quad-Core Intel Atom CPUs Coming in 2013 // Tom’s Hardware, 10.01.2012
 Bay Trail. Обзор архитектуры процессоров Intel Atom Z3000 //TestLabs, 13.09.2013
  Intel вводит деление процессоров Atom на уровни x3, x5 и x7

Примечания 

X86
Продукты Intel